Walker County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Walker County (Alabama) – okres státu Alabama
 Walker County (Georgie) – okres státu Georgie
 Walker County (Texas) – okres státu Texas